Die Western & Souther Financial Group Masters 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Juli bis 3. August 2008 in Mason, Ohio bei Cincinnati stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das siebte von neun Turnieren der ATP Masters Series. In derselben Woche wurden keine anderen Turniere ausgetragen. Das Turnier folgte auf das Kanada Masters, das in der Vorwoche stattfand.

Roger Federer war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr als Setzlistenerster bereits im Achtelfinale an Ivo Karlović scheiterte. Im Finale siegte der an acht gesetzte Brite Andy Murray mit 7:64, 7:65 gegen den Setzlistendritten Novak Đoković. Damit gewann Murray seinen dritten Titel 2008 und seinen ersten der Masters-Kategorie. Im Doppel waren Jonathan Erlich und Andy Ram im vorherigen Jahr erfolgreich. Sie konnten ihren Titel nicht verteidigen und unterlagen im Finale Bob und Mike Bryan mit 6:4, 6:72, [7:10].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.365.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.615.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 25. bis 26. Juli 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 67 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Mason (Ohio)